Bernard Tomić era il detentore del titolo, ma quest'anno non fa più parte della categoria Juniores.

Jack Sock ha battuto in finale Denis Kudla per 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Juan Sebastián Gómez (primo turno)
  Márton Fucsovics (semifinali)
  Tiago Fernandes (terzo turno)
  Jiří Veselý (quarti di finale)
  Damir Džumhur (terzo turno)
  Jason Kubler (primo turno)
  Duilio Beretta (secondo turno, ritirato)
  Agustín Velotti (semifinali)

  James Duckworth (primo turno)
  Denis Kudla (finale)
  Renzo Olivo (primo turno)
  Máté Zsiga (primo turno)
  Victor Baluda (quarti di finale)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Roberto Quiroz (primo turno)
  Mitchell Frank (terzo turno)

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni 

  Sam Barry
  Julien Cagnina
  Alexios Halebian
  Daiki Kondo
  Mackenzie McDonald
  Karue Sell
  Bruno Semenzato
  Michael Zhu
  Giammarco Micolani (Lucky loser)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2010